Джонатан Села (; род. 29 апреля 1978, Париж, Франция) — израильский кинооператор, известный по работе над фильмами «Омен» (2006), «Макс Пэйн» (2008), «Законопослушный гражданин» (2009), «Джон Уик» (2014) и «Трансформеры: Последний рыцарь» (2017). Также известен как оператор многочисленных музыкальных клипов.

Ранняя жизнь 
Джонатан Села родился в 1978 году в Париже. Его дедушка, поляк по происхождению, однажды взял маленького Джонатана на съёмки фильма «Список Шиндлера» в Кракове. Этот момент впоследствии вдохновил Селу заинтересоваться киноискусством и стать оператором. В 19 лет Джонатан иммигрировал в США, где обучался в Американском институте киноискусства в Лос-Анджелесе.

Личная жизнь 
Джонатан Села жил в городе Венис, штат Калифорния, вместе со своей женой, фотографом Меган Шонбахлер, и их двумя сыновьями.

Фильмография 
  — «Улётный транспорт» / Soul Plane
  — «Каннибал из Ротенбурга» / Grimm Love
  — «Омен» / The Omen
  — «Полуночный экспресс» / The Midnight Meat Train
  — «Макс Пэйн» / Max Payne
  — «Окись» / Powder Blue
  — «Законопослушный гражданин» / Law Abiding Citizen
  — «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» / A Good Day to Die Hard
  — «Джон Уик» / John Wick
  — «Трансформеры: Последний рыцарь» / Transformers: The Last Knight
  — «Взрывная блондинка» / Atomic Blonde
  — «Дэдпул 2» / Deadpool 2
  — «Форсаж: Хоббс и Шоу» / Hobbs & Shaw
 2022 — «Быстрее пули» / Bullet Train

Клипы

Примечания

Ссылки 

Операторы-постановщики
Киноактёры Израиля